Шарль Тома де Турнон (, 21 декабря 1668 года, Турин, Савойское герцогство — 8 июня 1710 года, Макао) — савойский кардинал и миссионер в Индии и Китае. Папский легат в Индии и Китае с 5 декабря 1701 по 8 июня 1710. Латинский патриарх Антиохии с 27 декабря 1701 по 8 июня 1710. Кардинал-священник с 1 августа 1707 по 8 июня 1710.

Биография 
Родился в дворянской семье. 28 августа 1688 года получил в университете Ниццы степень доктора богословия, а 23 января 1690 года — степень доктора права. Избрав духовную карьеру, 12 июня 1695 года был рукоположён в сан священника, после чего переехал в Рим. Участвовал в работе Аркадийской академии, был секретарём кардинала Бальдассаре Ченчи. 5 декабря 1701 года Римский папа Климент XII назначил его своим легатом в Индии и Китае, а 27 декабря 1701 года Шарль-Тома де Турнон был рукоположен в Ватиканской базилике в епископы с титулом антиохийского патриарха, 9 февраля 1703 года отбыл на Восток с целью решения вопроса со спорами о китайских обрядах и контроля за миссионерской деятельностью. 6 ноября 1703 года прибыл в Пондишери и сразу же стал противодействовать практикам индуистских обрядов среди местных христиан, а также запретил детские свадьбы. 11 июля 1704 года из Пондишери через Манилу прибыл в Кантон, в Китай. 2 апреля 1705 года прибыл в Макао, 4 декабря достигнув Пекина, где император Канси первоначально встретил его благожелательно.

Распространяя христианство, однако, Шарль-Тома де Турнон строго следил за тем, чтоб обратившиеся в католичество отрекались от всех местных обрядов; такой образ действий обратил против него китайскую администрацию и иезуитских миссионеров. Китайский император приказал арестовать Турнона и заключить в тюрьму в Макао (1707); уже в тюрьму папа прислал ему кардинальскую шапку (1709). Скончался в тюрьме, его тело было похоронено в Макао, но затем перевезено в Рим и перезахоронено там 27 сентября 1723 года.

Мемуары Турнона опубликованы кардиналом Пассионеи под заглавием «Memorie storiche della legazione e morte del cardinale di Tournon, esposti con monumenti rari et autentici» (Рим, 1762).

Литература 
 
 Claudia von Collani: Tournon, Charles-Thomas Maillard de. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 12, Bautz, Herzberg 1997, ISBN 3-88309-068-9, Sp. 374–377.
 Memorie storiche della legazione e morte dell’eminentiss. Monsignor cardinale di Tournon esposte con munumenti rari ed autentici non piu dati alla luce, (attribuite a Passionei, Domenico), Venezia, 1761—1762, 8 volumi
 Dell’Oro, Giorgio Oh quanti mostri si trovano in questo nuovo mondo venuti d’Europa: vita e vicissitudini di un ecclesiastico piemontese tra Roma e Cina: Carlo Tommaso Maillard de Tournon 1668—1710, in Annali di storia moderna e contemporanea, 1998, anno IV, n. 4
 Ott, Michael, Charles-Thomas Maillard de Tournon, in The Catholic Encyclopedia, Vol. 15, New York, 1912
 Di Fiore, Giacomo, Voce «Maillard de Tournon, Carlo Tommaso» in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 67, ediz. Istituto Treccani, Roma, 2007
 Rouleau, Francis A. S.J., Maillard de Tournon Papal Legate at the Court of Peking, in Archivum Historicum Societatis Iesu, Vol. XXXI, Romae, Institutum Historicum S. J., 1962
 Jenkins Robert C., The Jesuits in China, David Nutt, London 1894

Ссылки 
 Статья в Католической энциклопедии 
 Биография 
 Информация на сайте католической иерархии .

Кардиналы Италии
Кардиналы Климента XI
Католицизм в Китае
Католицизм в Индии
Латинские патриархи Антиохии